Lukurmata o Lokormata es una antigua ciudad arqueológica, perteneciente al Estado  Tiahuanacota , ubicada a 70 kilómetros del departamento de La Paz, al oeste de Bolivia. 

Lukormata fue uno de las ciudades arqueológicas del centro de la civilización tiahuanacotana abarco  los territorios de la Cordillera de los Andes en Bolivia, Perú, Argentina, Chile.

La cuidad de Lukurmata (Estado de  Tiahuanacota) su caracterizacion es de relieve planos y sueltos

Referencias